

Aziende
AKG Acoustics – azienda austriaca di audioelettronica

Codici 
 AKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anguganak (Papua Nuova Guinea)